Luncșoara se poate referi la:

 Luncșoara, Arad
 Luncșoara, Bihor
 Luncșoara, Hunedoara
 Luncșoara, Mehedinți

Vezi și 
 Lunca
 Luncile
 Luncani

Toponime românești